Владимир Ионин:
 Ионин, Владимир Кузьмич (1935—2014) — советский и российский математик
 Ионин, Владимир Семёнович (1838—1886) — российский дипломат.